Mock ( für Attrappe, Fälschung) steht für:
 Testmodule bei der Softwareentwicklung, siehe Mock-Objekt

Mock ist der Familienname folgender Personen:
 Aemilian Mock (1712–1784), Benediktiner und Reichsabt von Irsee
 Alfred Mock (1908–2006), katholischer Ordenspriester und Philosophieprofessor
 Alois Mock (1934–2017), österreichischer Politiker
 Birgit Mock (* 1970), deutsche Geschäftsführerin des Hildegardis-Vereins
 Elizabeth Bauer Mock (1911–1998), US-amerikanische Direktorin am Museum of Modern Art (MoMA) 
 Elmar Mock (* 1954), Schweizer Uhrmacheringenieur
 Florian Mock (* 1974), deutscher Sänger (Lyrischer Tenor)
 Freida Lee Mock, US-amerikanische Drehbuchautorin, Regisseurin und Filmproduzentin
 Gabriele Grollmann-Mock (* 1959), deutsche Kommunalbeamtin und hauptamtliche Bürgermeisterin
 Gerhard Mock (* 1953), österreichischer Politiker
 Hanns Mock († 1944), deutscher Turner
 Heinrich Mock (1904–1984), deutscher Kunsthistoriker, Graphiksammler, -verleger und -händler
 Hermann Mock (1824–1883), hohenzollerischer Oberamtmann
 Janet Mock (* 1983), US-amerikanische Schriftstellerin, Journalistin, Moderatorin, Drehbuchautorin, Produzentin und LGBT-Aktivistin
 Jerrie Mock (1925–2014), US-amerikanische Pilotin
 Joachim Mock (* 1936), deutscher Schauspieler, Filmregisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent
 Johann Mock (1906–1982), österreichischer Fußballspieler
 Manuela Mock (* 1961), deutsche Reality-Show-Darstellerin
 Moritz Mock (* 2000), Schweizer Unihockeyspieler
 Rudolf Mock (1943–1996), slowakischer Geologe und Hochschullehrer
 Sebastian Mock (* 1976), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Tim Mock (* 1997), Schweizer Unihockeyspieler
 Werner Mock, deutscher Basketballspieler
 Wolfgang Mock (* 1949), deutscher Journalist und Schriftsteller

MOCK ist der Künstlername folgender Personen:
 Volker Kischkel (* 1953), deutscher Karikaturist

Siehe auch:
 Moock
 Mook
 Mok
 Mogk
 Mogg